Bostare, generale durante la prima guerra punica
 Bostare, generale trucidato con tutti i Cartaginesi presenti in Sardegna nel 240 a.C.
 Bostare, generale inviato da Annibale per negoziare l'alleanza con Filippo V di Macedonia
 Bostare, comandante della piazzaforte di Sagunto nel 217 a.C.